Раскрутка — придание какому-то объекту кругового движения.

В переносном смысле может означать:
 Раскрутка фирмы
 Раскрутка сайта
 Раскрутка компилятора
 Раскрутка цикла
 Стимулирование сбыта